Parksosaurus warreni es la única especie conocida del género extinto Parksosaurus ("lagarto de Parks"), es un género de dinosaurio ornitópodo tescelosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años, durante el Maastrichtiense en lo que hoy es Norteamérica. Encontrado en la Formación Cañón Herradura de Alberta, Canadá.  Se basó en un esqueleto casi completo mayormente articulado y un cráneo parcial. Estos muestran que se trató de un pequeño herbívoro bípedo no hadrosáuridos, uno de los pocos conocidos de finales del Cretácico de América del Norte.

Descripción 
 
Parksosaurus era un pequeño dinosaurio bípedo corredor, con cortos pero fuertes miembros superiores y largos y poderosos miembros posteriores. El cuello es de moderado tamaño, sosteniendo una cabeza pequeña con un fuerte pico. Alrededor de sus grandes órbitas oculares tenía un anillo de huesos que sostenían el ojo y el párpado. Media alrededor de 2,5 metros de largo. Las estimaciones del tamaño total del animal son raras, en 2010 Gregory S. Paul estimó la longitud en 2,5 metros y el peso en 45 kilogramos.

Las estimaciones propias para el tamaño entero del animal no se han hecho, pero William Parks encontró que los miembros traseros de P. (Thescelosaurus) warreni tenían un tamaño similar al de Thescelosaurus neglectus, 93 centímetros para P. warreni versus 95,5 centímetros para T. neglectus, ambos con la tibia más corta que el fémur en T. neglectus, en oposición a T. warreni. Por lo tanto, el animal puede ser comparado con el mejor conocido Thescelosaurus en sus dimencines generales, a pesar de diferencias proporcionales, alrededor de 1 metro de alto a las caderas, 2 a 2,5 metros de largo. Las diferencias proporcionales probablemente lo habrían hecho más ligero, aunque el menor peso fue concentrado cerca del muslo. Como Thescelosaurus, poseía placas  cartilaginosas sobre las costillas.  La cintura escapular era robusta. Parksosaurus tenía al menos dieciocho dientes en el maxilar y unos veinte en la mandíbula inferior; se desconoce el número de dientes en la premaxila..

Historia 

El paleontólogo William Parks describió a ROM 804 en 1926 como Thescelosaurus warreni, que había sido encontrada en la que se llamaba Formación Edmonton cerca de Ferry Rumsey en el Río Red Deer.  Cuando estaba encontrado, consistió en un cráneo parcial al que le falta la región del pico, la mayor parte de la cintura pectoral, incluyendo la suprascápula, un hueso más comúnmente asociado a las lagartijas, pero que se cree que estaba presente en forma cartilaginosa en algunos ornitópodos, por el extremo rugoso de la escápula, el brazo izquierdo, costillas y elementos esternales, la pelvis izquierda dañada, isquion derecho, la pierna izquierda a la que le faltan algunos huesos de los dedos,  vértebras articuladas de la espalda, cadera y cola y un número de  tendones osificados que ayudaban a poner rígida la cola. El cuerpo del animal había caído en su lado izquierdo, y la mayor parte del derecho había sido destruido antes de quedar enterrado; además, la cabeza había sido separada del cuerpo, y el cuello se perdió.  Parks diferencia su nueva especie de  Thescelosaurus  por la proporciones de la pierna, T. warreni tenía una tibia más larga que el fémur, y dedos largos.

Charles M. Sternberg, posteriormente descubrió un espécimen al que llamó Thescelosaurus edmontonensis, revisó T. warreni y encontró que se le debía asignar un género propio, fue nombrado en el resumen, que no es típico, debido a que el espécimen había sido descrito ya a fondo. En 1940, él presentó una comparación más cuidadosa y encontró un número de diferencias entre los dos géneros a través del cuerpo.  Asignó Parksosaurus a Hypsilophodontinae junto a Hypsilophodon y Dysalotosaurus y a Thescelosaurus a Thescelosaurinae. Este género atrajo poca atención, hasta que Peter Galton realizó una revisión de los hipsilofodóntidos en la década de 1970. Parksosaurus recibió una redescripción en 1973, en donde era considerado relacionado con el linaje  Hypsilophodon y Laosaurus.  Luego de esto retornó a la oscuridad.  

George Olshevsky enmendó el nombre de la especie a P. warrenae en 1992, debido a que el nombre hacía honor a una mujer, Mrs. H. D.  Warren, pero por fuera de los sitios de Internet, el nombre original sigue siendo el preferido.

Clasificación 
Parksosaurus se lo ha considerado como un Hypsilophodontidae desde su descripción.  Las revisiones recientes lo han tratado con poco comentario, Sin embargo David B. Norman y sus colegas en 2004, en el marco de un parafilético Hypsilophodontidae, lo colocó como taxón hermano de Thescelosaurus, y Richard Butler y colegas en 2008, lo ubicaron cerca del género sudamericano Gasparinisaura. Sin embargo, la filogenia de los ornitópodos basales es pobremente conocida, encontrándose bajo estudio. Como Thescelosaurus, Parksosaurus tenía unos miembros superiores relativamente robustos, y un cráneo alargado de una forma arqueada en la frente comparado con los otros hipsilofodóntidos. Un estudio de 2015 lo colocó como un miembro intermedio de Iguanodontia más derivado que Elasmaria.

Sistemática 
Cladograma de Boyd et al. de 2009. El grupo consistente en Parksosaurus y Thescelosaurus se corresponde informalmente con Thescelosaurinae.  Otros ornitópodos más allá de Tenontosaurus son omitidos. Dinosaurios descritos como hipsilofodóntidos se encuentran desde Agilisaurus o Hexinlusaurus hasta Hypsilophodon o Gasparinisaura.

Cladograma basado en el análisis filogenético de Rozadilla et al. de 2015.

Paleoecología 

Parksosaurus se conoce desde la base de la Unidad 4 de la Formación Horseshoe Canyon, que data de hace unos 69,5 millones de años. Otras especies de dinosaurios de esta misma unidad incluyen los terópodos Albertosaurus sarcophagus y Albertavenator curriei, así como el hadrosáurido Saurolophus osborni, el hadrosáurido de cresta hueca Hypacrosaurus altispinus y el anquilosaurio Anodontosaurus lambei. Los dientes de una especie ceratopsiana no identificada se conocen del mismo nivel estratigráfico. Los dinosaurios de la Formación Cañón Horseshoe son conocidos como Edmontonianos, por la fauna de mamíferos y son distintos a los de las formaciones superior e inferior. Los dinosaurios de esta formación a veces se conocen como edmontonianos, después de la era de los mamíferos terrestres , y son distintos de los de las formaciones de arriba y abajo. Se interpreta que la Formación Horseshoe Canyon tiene una influencia marina significativa , debido a una vía marítima interior occidental invasora, el mar poco profundo que cubría la sección media de América del Norte a través de gran parte del Cretácico.

En vida, Parksosaurus , como hipsilofodóntido, habría sido un herbívoro bípedo pequeño y veloz. Habría tenido un cuello moderadamente largo y una cabeza pequeña con un pico córneo , extremidades anteriores cortas pero fuertes y extremidades posteriores largas y poderosas. Paul en 2010 sugirió que los dedos largos eran una adaptación para caminar sobre barro o arcilla cerca de ríos y que los brazos fuertes se usaban para excavar.

En la cultura popular 
Un hipsilofodóntido no identificado aparece en la serie documental de televisión  Walking with Dinosaurs de la BBC, siendo acosado por un Dromaeosaurus. Tal vez se trate de un Parksosaurus o de un Thescelosaurus.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Ornithopoda  Thescelosaurus
 Parksosaurus  en Dino Directorio del Museo de Historia Natural

Ornithopoda
Dinosaurios del Cretácico Superior
Dinosaurios de América del Norte